IJsvogels (Alcedinidae) zijn een familie van vrij kleine tot middelgrote, vaak felgekleurde vogels met een lange, dolkvormige snavel uit de orde scharrelaarvogels. De familie telt bijna 120 soorten.

Evolutionaire ontwikkeling 
De ijsvogels zijn binnen de scharrelaarvogels het nauwst verwant aan de motmots en todies. De vroegste vorm van deze groep is Quasisyndactylus uit het Eoceen. De grootste ontwikkeling van de ijsvogels vond plaats in het Oriëntaals gebied in het Mioceen. Hierna verspreidden de ijsvogels zich over Australië en de Oude Wereld. Alleen de voorouders uit de onderfamilie Cerylinae bereikten ook Amerika.

Leefwijze
De meeste ijsvogels vangen vis of krabbetjes door op een overhangende tak boven een riviertje te zitten en dan bliksemsnel het water in te duiken. Veel soorten zijn er echter niet afhankelijk van en eten vooral ongewervelden. In de tropen komen zelfs soorten ijsvogels voor die leven van reptielen of grote insecten. Deze soorten zijn niet gebonden aan open water en kunnen in droge gebieden voorkomen.

IJsvogels zijn monogaam en erg territoriaal. Vanaf de leeftijd van één jaar kunnen vele soorten al broeden en proberen met aanzienlijke overtuigingskracht andere soortgenoten te verdrijven. Ze nestelen in holen van bomen, termietennesten en aarden wallen. Binnen de familie varieert het aantal eieren van één tot tien en ze zijn glanzend wit.

Verspreiding en leefgebied
In Europa komt enkel de vrij algemene ijsvogel (Alcedo atthis) voor. In het West-Palearctisch gebied komen ook nog de Bonte ijsvogel (Ceryle rudis) en de Smyrna-ijsvogel (Halcyon smyrnensis) voor in het Midden-Oosten.

Tot de ijsvogel-familie behoren ook de vlagstaartijsvogels (Tanysiptera), die uitsluitend op Nieuw-Guinea, omringende eilanden en in het noorden van Australië voorkomen. Deze vogels komen in uiterlijk overeen met de gewone ijsvogels, maar hebben sterk verlengde staartveren.

Op het Australische continent komen de kookaburra's voor, grote ijsvogelsoorten die voornamelijk leven van insecten en reptielen.  De bekendste daarvan is de gewone kookaburra (Dacelo novaeguineae), een van de meest karakteristieke vogels van Australië.

Alleen soorten uit de onderfamilie Cerylinae komen voor in Noord, Midden- en Zuid-Amerika.

Taxonomie 
Onderfamilie Halcyoninae (boomijsvogels)
 Geslacht Actenoides (6 soorten)
 Geslacht Caridonax (1 soort: blauw-witte ijsvogel)
 Geslacht Cittura (2 soorten blauwoorijsvogels)
 Geslacht Corythornis (4 soorten)
 Geslacht Dacelo (5 soorten waaronder de kookaburra)
 Geslacht Halcyon (11 soorten waaronder  smyrna-ijsvogel))
 Geslacht Ispidina (2 soorten)
 Geslacht Lacedo (1 soort: zebra-ijsvogel)
 Geslacht Melidora (1 soort:  haaksnavelijsvogel)
 Geslacht Pelargopsis (3 soorten waaronder de ooievaarsbekijsvogel)
 Geslacht Syma (2 soorten geelsnavelijsvogels)
 Geslacht Tanysiptera (9 soorten waaronder de biakvlagstaartijsvogel)
 Geslacht Todiramphus (30 soorten waaronder de witkraagijsvogel) 
Onderfamilie Alcedininae (rivierijsvogels)
 Geslacht Alcedo (8 soorten waaronder de gewone ijsvogel)
 Geslacht Ceyx (dwergijsvogels, 22 soorten waaronder de jungledwergijsvogel)
Onderfamilie Cerylinae (waterijsvogels)
 Geslacht Ceryle (1 soort: bonte ijsvogel)
 Geslacht Chloroceryle (4 soorten)
 Geslacht Megaceryle (Reuzenijsvogels, 4 soorten waaronder de Afrikaanse reuzenijsvogel)